Gávea, mastaréu disposto acima dos mastros reais;
 Pedra da Gávea, monólito de gnaisse com topo de granito;

 Marquês da Gávea (1803–1890), militar brasileiro;

 Baixo Gávea, filme brasileiro de 1986 dirigido por Haroldo Marinho Barbosa;

 Gávea (bairro do Rio de Janeiro), bairro nobre brasileiro da Zona Sul do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo;
 Gávea (Uberlândia), condomínio horizontal brasileiro de alto padrão de Uberlândia, Minas Gerais;
 Gávea (Coronel Fabriciano), bairro brasileiro de Coronel Fabriciano, Minas Gerais;
 Gávea Hill II (Uberlândia), condomínio horizontal fechado brasileiro de alto padrão de Uberlândia, Minas Gerais;
 Gávea-Paradiso (Uberlândia), condomínio horizontal fechado brasileiro de alto padrão de Uberlândia, Minas Gerais;
 Estádio da Gávea, estádio de futebol brasileiro do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo;
 Hipódromo da Gávea, praça de corridas brasileira do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo;
 Gávea Pequena, residência oficial brasileira, do prefeito do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo;
 Gávea Investimentos, gestora brasileira de recursos de terceiros;
 Shopping da Gávea, centro comercial brasileiro do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo;
 Casa da Gávea, centro cultural não governamental brasileiro do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo;
 Raiz da Gávea Esporte Clube, agremiação esportiva brasileira do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo;
 Império da Gávea, escola de samba brasileira do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo.

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes